Deutsche Tourenwagen-Masters, een Duits toerwagenkampioenschap
 Digitaal terreinmodel
 Luchthaven Dortmund (IATA-luchthavencode)